Schmitzberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schmitzberg (Bergisch Gladbach), ehemaliger Ortsteil in Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schmitzberg (Hückeswagen), Ortsteil von Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schmitzberg (Wuppertal), Ortslage in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Schmitzberg (Gemeinde Wallsee-Sindelburg), Ortsteil von Wallsee-Sindelburg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Schmitzberg (Gemeinde Ampflwang), Ortschaft in Ampflwang im Hausruckwald, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schmitzberg (Gemeinde Pennewang), Ortschaft in Pennewang, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich